Watertown Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Watertown Commercial Historic District (Watertown, South Dakota), NRHP-ID 89000834
 Watertown Commercial Historic District (Watertown, Tennessee), NRHP-ID 00001353